Пуерта дел Дурасно има више значења:

 Пуерта дел Дурасно, Ел Паломар (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуерта дел Дурасно (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику